Макове́ев — русская фамилия.

Известные носители:
 Маковеев, Александр Фёдорович (1913—1991) — советский строитель в Мурманской области, Герой Социалистического Труда (1958).
 Маковеев, Андрей Александрович (род. 1982) — российский биатлонист, мастер спорта международного класса.

 Маковеева, Наталья Леонидовна (род. 1989) — российская биатлонистка.